DTM 2012 var den trettonde säsongen av det tyska standardvagnsmästerskapet Deutsche Tourenwagen Masters. Bruno Spengler vann förarmästerskapet och BMW Team Schnitzer vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Slutställningar

Förarmästerskapet 

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Märkesmästerskapet

Referenser

Noter

Webbkällor

Säsonger 

2012 i Tyskland
DTM-säsonger
Motorsportevenemang 2012